Тибе́рий Кла́вдий Сацердо́т Юлиа́н (; умер после 101 года) — римский политический деятель конца I — начала II веков.

Биография 
Юлиан происходил из Греции или Малой Азии. В правление императора Домициана он занимал должность прокуратора провинции Фракия. С ноября по декабрь 100 года Юлиан был консулом-суффектом вместе с Луцием Росцием Элианом Мецием Целером. Со 101 года он входил в состав коллегии арвальских братьев и был понтификом.

Примечания

Литература 
 Der Neue Pauly. — , 1999. — Bd. T. 3. — S. 21.

Умершие во II веке
Клавдии
Прокураторы
Титулы Римской империи
Римское право
Религия в Римской империи